Rinaldo d'Este désigna plus de deux personnages dans l’histoire italienne :

 Rinaldo II d'Este, né peu après 1221, décédé en 1251 emprisonné par Frédéric II du Saint-Empire.
 Rinaldo d'Este (1618 - 1672), qui fut évêque de Reggio Emilia-Guastalla, puis cardinal de Palestrina.
 Renaud III de Modène (1655 - 1737), neveu du précédent, cardinal puis duc de Modène.